Ласса — багатозначний термін, що може бути назвою географічного об'єкту, хвороби, вірусу, прізвищем.

 Ласса — місто у штаті Борно на північному сході Нігерії.
 Гарячка Ласса — (, ) — гостра висококонтагіозна зоонозна природно-осередкова хвороба з нерідким епідемічним перебігом, тяжкими проявами та високою летальністю.
 Вірус Ласса — вірус, який спричинює гарячку Ласса.
 Нік Ласса (1898—1964) — американський професійний гравець в американський футбол.